Hetman wielki koronny
 Hetman polny koronny